Globus aerostàtic: 
 Aeròstat o baló.
 Globus: bufeta de cautxú, làtex, niló o neoprè que s'infla amb gas.
 Globus terraqüi: model tridimensional i a escala de la Terra.